Жоэ́ль Кинью́ (род. 17 ноября 1950 года) — футбольный арбитр из Франции. Отсудил 8 матчей чемпионатов мира по футболу.

Матчи чемпионатов мира

Матч Италия-Болгария 
Кинью получил много критики в свой адрес за судейство полуфинала чемпионата мира по футболу 1994 между сборными Болгарии и Италии. Несколько раз он отказался назначить пенальти в ворота сборной Италии; самым запоминающимся стал момент, когда Алессандро Костакурта сыграл рукой в штрафной площади.

Литература 
 Dénes Tamás-Pongrácz György: Bírókirályok (Avagy a síp művészei), Mécs László Kiadó 1997 ISBN 963-7974-33-4
 Játékvezető — 1986. XXVII. évfolyam 2. szám

Примечания

Ссылки 
  Profile 
 Profil 

Футбольные судьи по алфавиту
Футбольные судьи Франции
Судьи чемпионата мира по футболу 1986
Судьи чемпионата мира по футболу 1990
Судьи чемпионата мира по футболу 1994